Ха-Исраэлим ( — Израильтяне) — израильская политическая партия, созданная в 2009 году. Основной целью партии является защита интересов русскоязычных граждан Израиля.

История 
На парламентских выборах 2009 года партия не прошла в Кнессет, набрав 0,03 %.

6 декабря 2012 года партия «Ха-Исраэлим» зарегистрирована среди списков, участвующих в парламентских выборах в центральную избирательную комиссию. Первым номером в списке партии стоит журналист Давид Кон, около 10 лет ведший передачи на русскоязычном израильском телеканале «Израиль плюс». «Ха-Исраэлим» позиционирует себя как секторальная партия русскоязычных израильтян.

Согласно опросу Института общественного мнения Мины Цемах, результаты которого публиковались газетой «Едиот Ахронот» в декабре 2012 года, партия «Ха-Исраэлим» могла получить два депутатских мандата на парламентских выборах в январе 2013 года.

Список партии на выборах в Кнессет 19 созыва 
 Давид Кон,
 Марина Зельцер-Шорер,
 Алекс Векслер (политический и военный комментатор «Израиль +»)
 Владимир Будянский,
 Эйнат Альфандари,
 Диана (Амира) Курзинер,
 Борис (Барух) Элькон — бывший генсек партий «Исраэль ба-алия» и «» («Демократический выбор» Р. Бронфмана и А. Цинкера)

Партия баллотировалась под буквами .

Примечания

Ссылки 
 Сайт партии «Израилитяне»
 Центральные СМИ: партия Кона — проект Рамона
 Директор кампейна Давида Кона: план выполнен на 200 процентов
 Против Кона и его команды подана административная апелляция в БАГАЦ
 Давид Кон готовит судебный иск против Девятого канала
 «Девятка» жестко реагирует на претензии Давида Кона